Deux traités de Guérande ont été signés au Moyen Âge :
 le premier traité de Guérande, signé le  met fin à la guerre de Succession de Bretagne et définit la loi successorale du duché ;
 le second traité de Guérande, signé le , restitue le duché au duc Jean IV contre l’hommage au roi de France, une indemnité et le renvoi des conseillers anglais.